Аржелос — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Аржелос — коммуна во Франции, департамент Ланды